Csehország
 Dobříč, település az Észak-plzeňi járásban
 Dobříč, település a Nyugat-prágai járásban